Nordström är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Nordström 11 959
 Nordstrom 5
 Nordstrøm 4

Tillsammans med 1 person som stavar namnet på annat sätt blir detta 11 969 personer, vilket ger namnet plats nummer 63 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

I vissa svenska dialekter är det svårt att skilja mellan efternamnen Nordström och Norström. Personer med det senare namnet har därför också tagits med nedan. Detta gäller också personer med det svensk-amerikanska namnet Nordstrom.

Personer med efternamnet Nordström eller liknande namn

A
 Alf Nordström (1914–1991), museiman, författare, fotograf
 Anders Nordström, flera personer
 Anders Nordström (arkitekt) (1926–2001), arkitekt
 Anders Nordström (boktryckare) (1742–1820), boktryckare
 Anders Nordström (dansare) (född 1968), dansare
 Anders Nordström (instrumentbyggare) (1777–1819)
 Anders Nordström (läkare) (född 1960), läkare och ämbetsman
 Anders Nordström (militär) (1895–1966), militär
 Anna Nordström (född 1985), fotbollsspelare
 Annelie Nordström (född 1956), fackföreningsledare
 Annika Nordström (född 1954), etnolog och visforskare
 Axel Nordström (1901–1963), politiker, kommunist

B
 Bengt Rune Nordström (1924–2012), konstnär
 Bengt Z Norström (född 1944), författare och förläggare
 Bertil Nordström (född 1929), flygofficer
 Bertil Norström (1923–2012), skådespelare och journalist
 Billy Nordström (född 1995), fotbollsspelare 
 Birgitta Nordström, astronom
 Björn Nordström (född 1959), författare och journalist
 Börje Nordström (1916–1987), längdhoppare
 Börje Nordström (redaktör) (1905–1982)

C
 Carl Nordström (1826–1897), grosshandlare, glasbruksägare och mordbrännare
 Carl Edward Norström (1815–1871), ingenjör och järnvägsman
 Cecilia Nordström (född 1966), organisationsstrateg
 Charlotte Nordström (född 1963), politiker
 Christina Nordström (född 1961), friidrottare

D
 Daniel Nordström, flera personer
 Daniel Nordström (chefredaktör) (född 1967)
 Daniel Nordström (målare) (1852–1915), målarmästare och målare
 David Nordström, (1897–1955), bokbindare och konstnär

E
 Elsa Nordström, flera personer
 Elsa Nordström (arkivarie) (1916–1997)
 Elsa Nordström (grafiker) (1889–1952)
 Emerentia Nordström (1782–1876), kokboksförfattare
 Engelbert Bertel-Nordström (1884–1967), finlandssvensk konstnär
 Erik Nordström, flera personer
 Erik Nordström (landsfiskal) (1891–1962)
 Erik Nordström (orgelbyggare) (1818–1907), orgelbyggare
 Erik Nordström (postdirektör) (1884–1971),  postdirektör i Kina
 Erik Nordström (sångare), sångare och låtskrivare
 Erik Norström (1935–2019), jazzmusiker, kompositör och musiklärare
 Ernst August Nordström (1864–1948), företagsledare
 Ernst Nordström (konstfrämjare) (1850–1933), finländsk konstfrämjare
 Ester Blenda Nordström (1891–1948), journalist och författare

F
 Fabian Gustaf Norström (1822–1898), jordbrukslärare
 Folke Nordström (1911–1992), militär
 Fredrik Nordström (född 1967), musikproducent och heavymetal-gitarrist
 Fredrik Nordström (jazzmusiker) (född 1974)
 Frida Segerdahl-Nordström (1845–1900), konståkare på skridskor
 Frithiof Nordström (1882–1971), tandläkare och entomolog
 Fritz Nordström (1873–1958), maskiningenjör

G
 Gerhard Nordström (1925–2019), målare och grafiker
 Gert Z. Nordström (född 1931), professor i bildpedagogik
 Gunilla Nordström (född 1959), företagsledare
 Gunnar Nordström, flera personer
 Gunnar Nordström (arkitekt) (1929–2017)
 Gunnar Nordström (fysiker) (1881–1923), finländsk teoretisk fysiker
 Gunnar Nordström (företagsledare) (1901–1975), överingenjör och bruksidkare
 Gunnar Nordström (journalist) (född 1953), journalist och författare
 Gunnar Nordström (konstnär) (född 1921), bildkonstnär och grafiker
 Göran Norström (1928–2016), författare, journalist, konstnär och jazzpianist

H
 Hans Nordström (född 1948), författare
 Hans Nordström (friidrottare), en svensk idrottsman långdistanslöpare i SM 1912
 Harald Nordström (1889–1946), folkbildningsman
 Henrik Nordström (1909–1990), militär
 Herman Nordström (1882–1967), hemmansägare, byggnadsarbetare och politiker
 Hilding Nordström (1885–1949), redaktör och politisk historiker
 Hugo Nordström (1888–1971), skeppsbyggare och professor

I
 Inger Nordström (född 1963), countrysångare och dragspelare
 Ingmar Nordström (född 1931), klarinettist och saxofonist

J
 Jens B. Nordström (född 1976), journalist och författare
 Joakim Nordström (född 1992), ishockeyspelare
 Jockum Nordström (född 1963), konstnär och författare
 Johan Nordström (1891–1967), idé- och lärdomshistoriker
 Johan Albert Nordström (1841–1928), arkitekt
 Johan Jakob Nordström (1801–1874), finländsk jurist, riksarkivarie och politiker
 Johanna Nordström (född 1995), komiker och influerare
 Johannes Nordström (född 1993), finländsk fotbollsspelare
 John Anders Nordström (1896–1983), psykiater
 John N. Nordstrom (född 1937), amerikansk entreprenör, årets svensk-amerikan 1992
 John W. Nordstrom (1871–1963), svensk-amerikansk detaljhandelsentreprenör

K
 Karin Nordström (född 1923), skådespelare
 Karl Nordström (1855–1923), konstnär
 Karl Gustav Norström (1910–2001), arkitekt
 Kjell Nordström, flera personer
 Kjell Nordström (militär) (1920–2008)
 Kjell Nordström (politiker) (född 1949), politiker, socialdemokrat
 Kjell A. Nordström (född 1958), ekonom och författare
 Kristina Nordström (född 1955), politiker, socialdemokrat
 Knut Nordström (född 1930), lärare och författare
 Kurt Nordström (1935–2011), biotekniker, professor i mikrobiologi

L
 Lars Nordström, flera personer
 Lars Nordström (civilingenjör) (1918–2000), professor i ångteknik, generaldirektör
 Lars Nordström (kulturgeograf)  (född 1941), professor i kulturgeografi och riksdagsman för folkpartiet
 Lars G. Nordström (född 1943), jurist, bankkman och företagsledare
 Lars-Gunnar Nordström (född 1924), finländsk målare, grafiker och skulptör
 Lennart Nordström (1910–1999), skogsvetare
 Ludvig Nordström (1882–1942), författare och journalist

M
 Margareta Nordström (1907–1986), byrådirektör och politiker
 Maria Nordström (född 1991), längdskidåkare
 Marianne Nordström (född 1925), konstnär och evangelisk nunna
 Marie Nordström (1931–2020), lärare, historiker, politiker
 Mattias Norström (född 1972), ishockeyspelare
 My Nordström (född 1990), höjdhoppare

N
 Niklas Nordström (född 1968), PR-konsult och politiker
 Nils Nordström (1880–1943), frikyrkoteolog, baptist

O
 Olle Nordström (1941–1986), musiker
 Otto Nordström (1884–1966), ingenjör och uppfinnare

P
 Patrick Nordström (1870–1929), keramiker
 Paul Nordström (1869–1953), apotekare
 Pelle Nordström (1884–1963), vissångare
 Peter Nordström (född 1974), ishockeyspelare
 Polki Nordström (född 1974), skådespelare

R
 Ragnar Nordström (1894–1982), finländsk militär och skeppsredare
 Robert Nordström (född 1963), filmfotograf
 Robert Nordström (fotbollstränare) (född 1963), fotbollsspelare och tränare
 Roger Nordström(född 1966), ishockeymålvakt
 Rosa Norström (1860–1944), numismatiker
 Ruben Nordström (1886–1919), skulptör, tecknare och etsare
 Ruth Nordström (operasångerska) (1896–1972), operasångerska
 Ruth Nordström (jurist) (född 1976), jurist

S
 Sivar Nordström (1933–2013), orienterare
 Sixten Nordström (född 1937), musikdirektör, musikskriftställare, programledare i TV
 Sofia Nordström (född 1976), skådespelare och musikalartist
 Solveig Nordström (1923–2021), arkeolog
 Sten Nordström (1840–1919), hemmansägare och politiker
 Sten Norström (1902–1984), flygofficer
 Sten Nordström (grosshandlare) (1839–1921)
 Stina Nordström (född 1955), vissångerska
 Stina Nordström-Grebst (1897–1927), skådespelare
 Sven Nordström (1801–1887), orgelbyggare

T
 Tekla Nordström (1856–1937), xylograf
 Theodor Nordström (1843–1920), geolog, politiker, landshövding
 Thomas Nordström (född 1967), konstnär och formgivare
 Tina Nordström (född 1973), kock och programledare
 Tomas Norström (född 1956), skådespelare
 Tommy Nordström (född 1945), golfbanearkitekt
 Tora Nordström-Bonnier (1895–1991), journalist och författare
 Torbjörn Nordström (född 1973), fotbollstränare
 Torkel Nordström (1910–1999), jurist
 Torsten Nordström, flera personer
 Torsten Nordström (ingenjör) (1905–1983)
 Torsten Nordström (politiker) (1897–1989), finländsk väg- och vattenbyggnadsingejör och politiker
 Torsten Nordström (samlare) (1892–1951), färghandlare och simmare
 Tove Norström (född 1979), programledare

U
 Ulf Nordström (född 1956), kulturchef
 Ulf Norström (född 1929), diplomat

V
 Vilhelm Nordström (1883–1961), ingenjör och industriman
 Vitalis Norström (1856–1916), filosof

W
 Werner Nordström (1911–1991), finländsk förlagschef och skriftställare
 Wilhelmina Nordström (1815–1902), skolledare och författare

Källor

Svenska efternamn